Krutsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krutsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (6,43 ha)
Krutsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 714728-155837), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,91 km²)
Krutsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 723105-149866), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn